Ferdinand François Philippe Marie Laurent van Orléans, hertog van Montpensier, (Eu, 9 september 1884 — Randan, 30 januari 1924) was een Franse prins uit het huis Bourbon-Orléans.

Hij was de jongste zoon van Louis Philippe van Orléans en Marie Isabelle van Orléans.

Ferdinand studeerde aan de Universiteit van Cambridge en maakte daarna een aantal grote reizen naar onder andere Brazilië, Japan, Borneo, India en Frans-Indochina. Hij schreef van deze reizen een verslag, dat hij later zou publiceren. In 1913 werd hem door de grootmachten de koningskroon van Albanië aangeboden, maar Ferdinand weigerde. Hij schreef aan degenen die hem wilden voordragen:

Il n'y a pas de couronne au monde qui puisse me séduire si, pour l'acquérir, je dois consentir à laisser discuter deux titres dont je suis justement fier, ceux de citoyen et de prince français. [...] je suis résolu à décliner toute candidature au trône d'Albanie

in vertaling: Er is geen kroon ter wereld die mij zou kunnen verleiden, als ik om haar te bereiken gedwongen wordt afstand te doen van de twee titels waarop ik trots ben: die van burger en prins van Frankrijk. Ik heb besloten de gehele kandidatuur voor de troon van Albanië af te wijzen.

Uiteindelijk besteeg Wilhelm zu Wied, zij het slechts voor korte tijd, de Albanese troon.

Op 20 augustus 1921 trad Ferdinand in het huwelijk met de Spaanse Doña María Isabel Josefa Theodora González de Olañeta y Ibarreta (1897–1958). Het paar kreeg geen kinderen. Twee jaar na zijn huwelijk overleed Ferdinand aan de gevolgen van een herseninfarct.

Hertog van Orléans
Huis Bourbon-Orléans